Hjortronskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hjortronskär (Kumlinge, Åland), 
 Hjortronskär (Sottunga, Åland), 
 Hjortronskär, Houtskär, Åboland, 
 Hjortronskär, Nagu, Åboland, 
 Hjortronskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Hjortronskärsgrunden
Hjortronskärs bådan
Hjortonskärs ören

Robotskapade Finlandförgreningar